Алкого́ль (от , al-kuħl — «сурьма» через , в средневековой латыни этим словом обозначали , дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Алкоголь также может означать:

Химические вещества 
 Порошковый алкоголь, порошкообразная форма алкоголя

Музыка 
 «Alcohol» (песня Barenaked Ladies), песня группы Barenaked Ladies из альбома Stunt
 «Alcohol» (песня Брэда Пейсли), песня Брэда Пейсли из альбома Time Well Wasted
 «Alcohol» (песня CSS), песня группы CSS из альбома Cansei de Ser Sexy
 «Alcohol», песня группы Butthole Surfers из альбома Independent Worm Saloon
 «Alcohol», песня группы Gang Green из альбома Another Wasted Night
 «Alcohol», песня Гоголя Борделло из альбома Super Taranta!
 «Alcohol», песня группы Kinks из альбомов Muswell Hillbillies и Everybody’s in Show-Biz
 «Alcohol», песня группы Millionaires с мини-альбома Bling Bling Bling!
 «Alcohol», песня группы Terminaator из альбома Lõputu päev
 «Alcohol», песня британской уличной панк-группы Charged GBH
 «Alcohol», песня Beck из альбома Loser
 «Alcohol», песня Herbert Grönemeyer из альбома 4630 Bochum
 «Алкоголь» — песня рок-группы Сплин.

Другие значения 
 Алкоголь (лошадь), австралийская скаковая лошадь
 Алкоголь (журнал), рецензируемый медицинский журнал

См. также 
 Алкоголь, немецкий немой драматический фильм 1919 года.
 Alcohol 120% и Alcohol 52% — программы для создания виртуальных CD/DVD приводов и создания образов CD и DVD дисков.